Heinrich Gottfried Ollendorff (1803-1865), éditeur et didacticien français de naissance allemande ;
 Gustave Ollendorff (1850-1891), son fils, haut fonctionnaire français ;
 Paul Ollendorff (1851-1920), son frère, éditeur et libraire français.